Отто́н (, ) — прийнята в історіографії передача німецького імені Отто.

Особи

Священна Римська імперія 
 Оттон I — імператор (962—973).
 Оттон II — імператор (973—983).
 Оттон III — імператор (996—1002).
 Оттон IV — імператор (1209—1215).

Австрія  
 Оттон (герцог Австрії)

Баварія 
 Оттон I — герцог Швабії (973—982) і Баварії (976—982).
 Оттон II — герцог Баварії (1061—1070).
 Оттон IV — герцог Баварії (1310—1334).
 Оттон V — герцог Баварії (1349—1351).
 Оттон — єпископ Фрайзінгу (1138—1158).

Греція 
 Оттон I —  король.

Саксонія  
 Оттон I — герцог Саксонії (880—912).